Sylvain Thévoz (né le  à Toronto) est un politicien, poète et travailleur social de Genève.

Biographie 
Syvain Thévoz nait à Toronto en 1974 et déménage en Suisse en 1975 avec ses parents. Sa mère est une infirmière française et son père est un médecin suisse membre du Parti du travail devenu membre du Parti radical et élu à l’exécutif de la Ville de Lausanne .

Il grandit dans le quartier populaire et va à l'école de la Pontaise à Lausanne. À la maison on lui fait connaitre Marx, Che Guevara, Fidel Castro et Jean Ziegler, et écouter Brassens, Brel, Ferrat, Charlebois et Barbara. Dans la rue il joue au foot.

Il fait des études d'anthropologie à Montréal et Bruxelles et de théologie à Genève. Il exerce comme travailleur social à Genève.

Il se définit comme protestant.

Homme politique 

Il est co-président de la section du Parti socialiste de la ville de Genève et député au Grand Conseil de Genève depuis .

Publications 
 Rhône blanc, Genève, Éditions des sables, 2017 
 Poèmes pour quand j'aurai 18 ans, Grand-Saconnex, Éditions Samizdat, 2015
 Suisse phallus démocratie molle, Vevey, Collages de Patrice Duret,  Éditions Hélice Hélas, 2014
 De mort vive, Genève, Éditions des sables, 2014
 Poète sacré boulot, Genève, Éditions Le Miel de l'Ours, 2013
 Les Sanglots du sanglier, Genève, Éditions Le Miel de l'Ours, 2013
 Virer large course court, curvare largo corsa corre, traduction d'Elena Jurissevich, Viganello, Alla chiara fonte, 2012
 Nos possibilités d'impasses sont innombrables, Genève, Éditions Samizdat, 2011
 Courroies arrobase frontières, Genève, Éditions le Miel de l’Ours, 2009
 Virer large course court, Genève, Éditions le Miel de l’Ours, 2008
 Otra mirada sobre el desarollo., Coleccion Minilibros, Bolivie, 2006
 Couleurs primaires, Plural Editores, La Paz, Bolivia, 2005

Références 

Naissance en novembre 1974
Naissance à Toronto
Écrivain genevois
Poète suisse romand
Personnalité du Parti socialiste suisse
Personnalité politique genevoise
Membre d'un législatif communal suisse